
Termin -{BTB}- ima više značenja.

 Bromotimol plavo, -{pH}- indikator
 Krv-testis barijera, (), anatomski termin

Скраћенице